Gleason (Tennessee), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Adda Gleason (1888-1971), Amerikaans actrice
 Henry Allan Gleason (1882-1975), Amerikaans botanicus
 Jackie Gleason (1916-1987), Amerikaans acteur
 Joanna Gleason (1950), Canadees actrice
 Madeline Gleason (1903-1979) Amerikaans poëet en toneelschrijfster
 Paul Gleason (1939-2006), Amerikaans acteur
 Ralph J. Gleason (1917-1975) Amerikaans jazz en popmuziek criticus